Dens caducus ist eine veraltete Bezeichnung für:
 Milchzahn
 Weisheitszahn